Apolonia – imię żeńskie
 Apolonia – krój pisma
 Apolonia – wieś w Polsce, w województwie łódzkim

Zobacz też

Osoby 
 Apolonia z Aleksandrii – męczennica i święta Kościoła katolickiego
 Apolonia Cieśla – polska poetka ludowa
 Apolonia Gojawiczyńska (Pola Gojawiczyńska) – polska pisarka
 Apolonia Klepacz – polska polityk
 Apolonia Litwińska – polska szachistka
 Apolonia Michalska – polska bibliotekarka
 Apolonia Nowak – polska artystka ludowa
 Apolonia Ponińska (Apolonia Biron von Curland) – polska arystokratka
 Apolonia Raksa (Pola Raksa) – polska aktorka
 Apolonia Ustrzycka – polska arystokratka
 Apolonia Załuska-Strömberg – polska tłumacz, filolog lektor uniwersytecki
 Barbara Apolonia Chałupiec (Pola Negri) – polska aktorka
 Heloísa Apolónia – portugalska polityk
 Tiago Apolónia – portugalski tenisista stołowy

Inne 
 Apolonia Fier (Klubi Sportiv Apolonia Fier) – albański klub piłkarski
 Lisbon Santa Apolonia – stacja kolejowa w Lizbonie
 Santa Apolónia – stacja metra w Lizbonie, na linii Azul
 Apoloniusz – imię męskie
 Apollonia – strona ujednoznaczniająca
 Pola – strona ujednoznaczniająca